Kassner ist der Familienname folgender Personen:

 Alois Kassner (1887–1970), deutscher Zauberkünstler, zeigte den „Verschwindenden Elefanten“
 Bernd Kassner (* 1964), deutscher Motorradrennfahrer
 Carl Kassner (1864–1950), deutscher Meteorologe

 Horst Kassner (1937–2019), deutscher Motorradrennfahrer
 Jens Kassner (* 1961), deutscher Publizist, Autor, Blogger und Kulturmanager
 Kerstin Kassner (* 1958), deutsche Politikerin 
 Rudolf Kassner (1873–1959), österreichischer Schriftsteller, Essayist, Übersetzer und Kulturphilosoph

Siehe auch:
 Kaßner
 Kasner